Мальтійський сокіл:
 «Мальтійський сокіл» — роман Дешила Хемметта (1930). Номер 83 у Рейтингу 100 найкращих книг усіх часів журналу Ньюсвік.;
 «Мальтійський сокіл» — екранізація 1931 року;
 «Мальтійський сокіл» — класична екранізація 1941 року.
 «Мальтійський сокіл» — найбільша вітрильна яхта у світі довжиною 88 м, побудована на замовлення американського мільйонера Тома Перкінса.

Примітки